Отряд заграждений — многозначный военный термин:
 Отряд заграждений — наименование советских подвижных отрядов заграждений до июля 1943 года.
 Отряд заграждений — временное формирование из нескольких специальных кораблей под задачу установки минных, боновых или сетевых заграждений.

Примечания